Ikerasassuaq bezeichnet:
 Ikerasassuaq (Nanortalik), Station im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikerasassuaq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikerasassuaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasassuaq (Sund, Aasiaat) (Langesund), Sund im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikerasassuaq (Sund, Innalik), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikerasassuaq (Sund, Kangeq) (auch Ikerasaarsuk), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikerasassuaq (Sund, Ikaarissat), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasassuaq (Sund, Ikerasassuup Kitaatungaa), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasassuaq (Sund, Qallunaannguit Avannarlersuat), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasassuaq (Sund, Sallia), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasassuaq, Sund im Distrikt Nanortalik, Grönland, siehe Prins Christian Sund
 Ikerasassuaq (Sund, Eqalunnguit Nunaat), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikerasassuaq (Sund, Saneraata Timaa), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikerasassuaq (Sund, Qaqortoq), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ikerasassuaq (Sund, Qeqertarsuaq), Sund im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Ikerasassuaq (Sund, Sisimiut), Sund im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikerasassuaq (Sund, Qulleqqorsuit), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasassuaq (Sund, bei Upernavik), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasassuaq (Sund, Uummannaq), Sund im Distrikt Uummannaq, Grönland